GP35 peut désigner :
 un modèle de pistolet Browning GP
 un modèle de locomotive, l'EMD GP35